Kolun je:

Kolun (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u Federaciji BiH, BiH
Kolun (Foča, BiH), naselje u Republici Srpskoj, BiH